Die Aradschin chumb 1994 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus 
Die Saison wurde mit zehn Mannschaften gespielt. Neun Vereine aus der letzten Saison zogen vor Saisonbeginn zurück bzw. waren inaktiv, darunter auch der FC Malatia-Kilikia Jerewan, 1993 noch in der höchsten Liga. Der Vorjahreszweite der Gruppe 2, FC Aznavour Nojemberjan, ersetzte in der ersten Liga den aufgelösten Impuls Dilidschan.

Die Liga wurde eingleisig. Die Vereine spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

1994
Fußballsaison 1994